Финландия има население от 5,25 млн. души, което я прави сравнително рядко населена страна. Населението е разпределено изключително несъразмерно по територията на страната. Докато в северната част на Финландия - Лапландия, гъстотата на населението е средно 1,9 души на км2, то в Южна Финландия гъстотата възлиза на 62,6 души на км2.

История 
В годините след Втората световна война 0,5 млн. финландци напускат страната и се преселват, в най-голяма степен в Швеция. Тази тенденция стига своя връх през 1970 г.

Възрастова структура 

 0-14 години: 16,6% (мъже 459 950; жени 441 220)
 15-64 години: 66,4% (мъже 1 772 600; жени 1 734 450)
 65 над години: 17,0% (мъже 351 180; жени 517 530)

Тотален коефициент на плодовитост (1776–1899) 
Тотален коефициент на плодовитост в периода 1776–1899 г., според оценки на Our World In Data и Gapminder Foundation.

Естествен прираст 
Естествен прираст на населението според данни на Statistics Finland:

Етнически състав 
 финландци – 93,4 %
 шведи – 5,7 %
 руснаци – 0,4 %
 естонци – 0,2%
 цигани – 0,2%
 саами – 0,11%

Езици 

Официално Финландия е двуезична страна. Около 5,5 % от финландските граждани посочват за свой майчин език шведския език, а 91,7 % - финския език. Шведското малцинство е концентрирано преди всичко в крайбрежните южни и западни райони на страната.

На специална държавна протекция се ползва малцинството саами, живеещи в северните райони на Лапландия. Понастоящем едва около 1750 финландци посочват езика като свой роден някой от саамските езици. Поради силната емиграция на етнически фини от Северна Русия, главно от Република Карелия, през 1990-те години. около 40 000 души във Финландия посочват руския език за майчин.

Имиграция

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки 

  Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението във Финландия според Countrymeters